Фолгефонна — норвежский топоним.

 Фолгефонна (горы) — горы в районе Хордаланн, Норвегия.
 Фолгефонна (ледник) — группа ледников в Норвегии.
 Фолгефонна (национальный парк) — национальный парк, созданный для охраны ледника.
 Фолгефонна (тоннель) — тоннель, проходящий под ледником.